Artemis 7 oder Artemis-7 steht für:

 eine geplante bemannte Mondlandung, siehe Space Launch System #Startliste
 ein geplantes unbemanntes Mondlandegerät, siehe ispace #Artemis-7